La coupe de Suède de football 2015-2016 est la  de la coupe de Suède de football, organisée par la Fédération suédoise de football.

Premier tour 

64 équipes de la D3 à la D7 disputent le premier tour.

Deuxième tour 

Les 32 équipes sorties victorieuses du premier tour sont opposées aux 32 équipes des deux premières divisions du championnat.

Phase de groupes 

Les 32 équipes sorties victorieuses du deuxième tour sont réparties en huit groupes de quatre.

Groupe 1 

 20 février 2016 : IFK Norrköping 4 – 0 Östersunds FK
 20 février 2016 : Jönköpings Södra IF 0 – 1 AFC United
 27 février 2016 : AFC United 0 – 1 IFK Norrköping
 27 février 2016 : Jönköpings Södra IF 1 – 0 Östersunds FK
 6 mars 2016 : Östersunds FK 3 – 0 AFC United
 6 mars 2016 : IFK Norrköping 1 – 1 Jönköpings Södra IF

Groupe 2 

 20 février 2016 : Halmstads BK 2 – 0 IK Frej
 21 février 2016 : IFK Göteborg 1 – 1 Degerfors IF
 27 février 2016 : Halmstads BK 3 – 0 Degerfors IF
 28 février 2016 : IK Frej 1 – 1 IFK Göteborg
 6 mars 2016 : Degerfors IF 1 – 1 IK Frej
 6 mars 2016 : IFK Göteborg 3 – 0 Halmstads BK

Groupe 3 

 20 février 2016 : AIK 2 – 1 Varbergs BoIS FC
 21 février 2016 : Tenhults IF 0 – 2 Falkenbergs FF
 27 février 2016 : Falkenbergs FF 1 – 1 Varbergs BoIS FC
 28 février 2016 : Tenhults IF 0 – 6 AIK
 5 mars 2016 : Varbergs BoIS FC 1 – 0 Tenhults IF
 5 mars 2016 : AIK 2 – 1 Falkenbergs FF

Groupe 4 

 20 février 2016 : Kalmar FF 2 – 1 IFK Värnamo
 20 février 2016 : IF Elfsborg 3 – 2 Assyriska FF
 27 février 2016 : IFK Värnamo 3 – 3 IF Elfsborg
 27 février 2016 : Kalmar FF 3 – 1 Assyriska FF
 5 mars 2016 : Assyriska FF 1 – 0 IFK Värnamo
 5 mars 2016 : IF Elfsborg 0 – 1 Kalmar FF

Groupe 5 

 20 février 2016 : GIF Sundsvall 1 – 0 Ängelholms FF
 20 février 2016 : Malmö FF 2 – 1 IK Sirius
 27 février 2016 : GIF Sundsvall 0 – 1 IK Sirius
 28 février 2016 : Ängelholms FF 1 – 4 Malmö FF
 5 mars 2016 : IK Sirius 1 – 1 Ängelholms FF
 5 mars 2016 : Malmö FF 4 – 0 GIF Sundsvall

Groupe 6 

 21 février 2016 : Hammarby IF 0 – 0 Syrianska FC
 22 février 2016 : Djurgårdens IF 2 – 1 Ljungskile SK
 28 février 2016 : Syrianska FC 1 – 0 Djurgårdens IF
 29 février 2016 : Hammarby IF 4 – 2 Ljungskile SK
 6 mars 2016 : Ljungskile SK 0 – 1 Syrianska FC
 6 mars 2016 : Djurgårdens IF 1 – 3 Hammarby IF

Groupe 7 

 20 février 2016 : BK Häcken 0 – 0 IF Brommapojkarna
 20 février 2016 : FC Trollhättan 2 – 1 Gefle IF
 27 février 2016 : FC Trollhättan 2 – 6 BK Häcken
 27 février 2016 : Gefle IF 4 – 2 IF Brommapojkarna
 5 mars 2016 : IF Brommapojkarna 1 – 1 FC Trollhättan
 5 mars 2016 : BK Häcken 4 – 0 Gefle IF

Groupe 8 

 20 février 2016 : Helsingborgs IF 3 – 1 GAIS
 21 février 2016 : BK Forward 2 – 2 Örebro SK
 27 février 2016 : Örebro SK 3 – 1 GAIS
 28 février 2016 : BK Forward 0 – 1 Helsingborgs IF
 5 mars 2016 : GAIS 1 – 5 BK Forward
 5 mars 2016 : Helsingborgs IF 1 – 1 Örebro SK

Phase finale 

Les huit équipes arrivées en tête de leur groupe se qualifient pour la phase finale.

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Notes et références

Liens externes 
 https://svenskfotboll.se/cuper-och-serier/svenska-cupen-herrar/

2015-2016
Suède M
Sport en Suède en 2015
Sport en Suède en 2016